Bieg na 200 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytułu mistrzowskiego nie broniła Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 23,20 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodniczek z minimum, kolejne lekkoatletki zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Wyniki

Eliminacje 
Awans: Pierwsze trzy z każdego biegu (Q) i trzy z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Awans: Pierwsze dwie z każdego biegu (Q) i dwie z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 200 metrów kobiet